|-
| 18301 Konyukhov ||  || 27 august 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 18302 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 18303 - || 1980 PU || 6 august 1980 || Kleť || 
|-
| 18304 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18305 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18306 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18307 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18308 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18309 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18310 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18311 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18312 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18313 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18314 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18315 - ||  || 11 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18316 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18317 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18318 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 18319 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18320 - ||  || octombrie 24, 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 18321 Bobrov ||  || octombrie 25, 1982 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 18322 - ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 18323 ||  || septembrie 2, 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18324 - ||  || 27 aprilie 1984 || La Silla || La Silla
|-
| 18325 - ||  || septembrie 29, 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 18326 ||  || 11 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18327 ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18328 - || 1985 UU || octombrie 20, 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 18329 ||  || septembrie 1, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18330 - ||  || 25 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18331 ||  || 24 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18332 - || 1987 ON || 19 iulie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18333 - || 1987 OV || 19 iulie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18334 Drozdov ||  || septembrie 2, 1987 ||  || 
|-
| 18335 San Cassiano ||  || septembrie 19, 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 18336 - || 1988 LG || 15 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18337 - ||  || septembrie 14, 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 18338 - ||  || 4 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18339 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18340 - || 1989 OM || 29 iulie 1989 ||  || , 
|-
| 18341 - ||  || septembrie 26, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18342 ||  || septembrie 26, 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18343 - || 1989 TN || octombrie 2, 1989 ||  || E. W. Elst
|-
| 18344 - ||  || octombrie 2, 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 18345 - ||  || octombrie 22, 1989 || Kleť || 
|-
| 18346 || 1989 WG || 20 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 18347 - || 1989 WU || 20 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 18348 - ||  || 22 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18349 Dafydd ||  || 25 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18350 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18351 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18352 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18353 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18354 ||  || septembrie 15, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18355 ||  || septembrie 14, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18356 ||  || septembrie 16, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18357 ||  || septembrie 18, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18358 ||  || septembrie 16, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18359 Jakobstaude ||  || octombrie 13, 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 18360 Sachs ||  || octombrie 10, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 18361 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18362 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18363 - ||  || 12 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18364 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18365 Shimomoto ||  || 17 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 18366 - ||  || 18 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18367 ||  || 17 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18368 Flandrau ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 18369 - || 1991 LM || 13 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18370 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18371 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18372 ||  || septembrie 15, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18373 ||  || septembrie 15, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18374 ||  || septembrie 13, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18375 ||  || septembrie 13, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18376 Quirk || 1991 SQ || septembrie 30, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18377 ||  || septembrie 28, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18378 ||  || octombrie 31, 1991 || Kushiro || , 
|-
| 18379 Josévandam ||  || 6 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18380 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18381 Massenet || 1991 YU || 30 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 18382 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 18383 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 18384 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 18385 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 18386 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 18387 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18388 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18389 ||  || 4 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18390 ||  || 7 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 18391 - ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 18392 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18393 || 1992 QB || 19 august 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18394 - ||  || septembrie 2, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18395 Schmiedmayer ||  || septembrie 21, 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 18396 Nellysachs ||  || septembrie 21, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 18397 ||  || septembrie 28, 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 18398 Bregenz ||  || septembrie 23, 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 18399 - ||  || 17 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 18400 - ||  || 25 noiembrie 1992 ||  || T. Seki
|-